BWN steht für:
 Flughafen Brunei International (IATA-Code) 
 Biografisch Woordenboek van Nederland (dt.: Biographisches Wörterbuch der Niederlande), niederländische Nationalbiographie

BWn steht für:
 mildes Wüstenklima nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger, siehe Effektive Klimaklassifikation #Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger

bwn steht für:
 Hm Nai (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Miao in der Provinz Hunan, China

Abkürzung